Піньковський Григорій Данилович (відомий як  Георгій Светлані ; 1895—1983) - радянський актор кіно та естради.
 Юзеф Піньковський (1929—2000) - польський політик і економіст.